Miejscowości w Australii:
 Little River – miasto w stanie Wiktoria
Cieki w Kanadzie:
 Little River – ciek (channel) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Pictou
 Little River – rzeka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Inverness
 Little River – rzeka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Pictou
Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Little River – miasto w regionie Canterbury
Miejscowości w USA:
 Little River – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Little River – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mendocino
 Little River – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Horry
 Little River – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Gminy w USA:
 Little River (ang. Little River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Little River (ang. Little River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Little River (ang. Little River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Poinsett
 Little River (ang. Little River Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Little River (ang. Little River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot
 Little River (ang. Little River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alexander
 Little River (ang. Little River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell
 Little River (ang. Little River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Montgomery
 Little River (ang. Little River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Orange
 Little River (ang. Little River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Transylvania
 Little River (ang. Little River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake
 Little River (ang. Little River Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Little River (ang. Little River County) – w stanie Arkansas